LWI steht für:
 Bahnhof Wiederitzsch (DS100-Code), siehe Liste der Kulturdenkmale in Wiederitzsch
 Lumiwings (ICAO-Code), griechische Flugzeugleasinggesellschaft
 Lowai Airport (IATA-Code), Flughafen von Lowai, Papua-Neuguinea

Abkürzung